

— поселення в номі Ахая, Греція.

Арва () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Броштень.
 Арва () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Валя-Келугеряске.